TVM steht als Abkürzung für:

 Televisão de Moçambique, Fernsehsender in Mosambik
 TV Mainfranken, Fernsehsender für Unterfranken mit Hauptsitz in Würzburg
 Television Malta, siehe Public Broadcasting Services
 TV Mittelrhein, Fernsehsender mit Sitz in Urbar (bei Koblenz)
 TV München, Münchner Fernsehsender
 Time Value of Money, ein finanzmathematisches Konzept, siehe Zeitwert des Geldes
 Tovarna Automobilov in Motorjev, slowenischer Omnibushersteller
 Track-via-Missile, eine Methode zur Lenkung von Raketen
 Transmission Voie-Machine, ein französisches Eisenbahn-Signalsystem 
 Tunnelvortriebsmaschine, siehe Tunnelbohrmaschine
 TVM-Farm Frites, niederländisches Radsport-Team

Abkürzung